Los términos Cábala, Cabale o similares pueden referirse a:

 Cábala, sabiduría ancestral.
 Cabale, forma de complot.
 Cábala (camarilla), grupo unido de personas.